Óscar Espinosa puede referirse a:

 Óscar Espinosa Chepe (1940-2013), economista y disidente cubano; o
 Óscar Espinosa Villarreal (1953-), político mexicano.